VUS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Velikij Ustjug (Russia)